Ермоловка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ермоловка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Ермоловка — название села Бергена Исаханова Ордабасинского района Южно-Казахстанской области до 2005 года.

Россия 
 Ермоловка — село в Лискинском районе Воронежской области.
 Ермоловка — село в муниципальном образовании город-курорт Сочи Краснодарского края.
Ермоловка — деревня в Калачинском районе Омской области, упразднена в 1989 г.
 Ермоловка — бывшее село в Лунинском районе Пензенской области, ликвидировано в 2006 году.
 Ермоловка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Ермоловка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Ермоловка — деревня в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Ермоловка — деревня в Арском районе Татарстана.
 Ермоловка — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.

Украина 
 Ермоловка — село в Баштанском районе Николаевской области.

См. также 
 Ермолов